Ю́рий Николаевич Карогодин (род. 14 марта 1935, Харьков) — советский и российский геолог, доктор геолого-минералогических наук, профессор. Лауреат Государственной премии Российской Федерации (1998).

Биография 
Родился 14 марта 1935 года в городе Харькове, УССР.

Окончил геологический факультет Саратовского государственного университета в 1958 году.

В 1958—1967 годах — геолог, начальник тематической партии в экспедициях Тюменского территориального управления.

Кандидат геолого-минералогических наук — 1965, диссертация «Геологическое строение и перспективы нефтегазоносности севера Западно-Сибирской низменности».

В 1967—1971 годах — руководитель сектора закономерностей размещения и условий формирования залежей нефти и газа Сибирского научно-исследовательского института геологии, геофизики и минерального сырья.

Доктор геолого-минералогических наук — 1972, диссертация «Ритмичность осадконакопления и закономерности размещения залежей нефти и газа
в Западной Сибири».

С 1975 года — старший научный сотрудник, а с 1976 года — заведующий лабораторией геологии нефти и газа Института геологии и геофизики СО АН СССР (ИГиГ СО АН СССР).

С 1980 года — преподаватель, с 1989 года — профессор кафедры месторождений полезных ископаемых Новосибирского государственного университета.

Президент Научно-исследовательского эколого-литмологического центра с 1992 года.

Внес крупный вклад в изучение геологии нефтегазоносности Западной и Восточной Сибири, некоторых районов Средней Азии, в разработку теоретических и методологических проблем геологии нефти и газа. Особое внимание ученого всегда привлекали проблемы прогноза и поисков гигантских скоплений углеводородов. Он первым теоретически обосновал открытие нефтяного гиганта — Талинского месторождения в русловых песчаниках нижней юры на западном склоне Красноленинского свода, участвовал в обосновании нефтяных гигантов на Непско-Ботуобинской антеклизе в Восточной Сибири.

Развивает идеи цикличности осадконакопления, основав новое научное направление в геологии — литмология. В течение нескольких десятилетий активно разрабатывает проблему повторяемости, цикличности осадочного процесса, изучает влияние этой цикличности на нефтегазоносность. Вместе с А. Трофимуком заложил основы системно-литмологического подхода к изучению осадочных бассейнов, создал терминологическую базу этого нового научного направления.

Награды, премии и звания 
 1997 — Соросовский профессор
 1998 — Государственная премия РФ, за вклад в прогноз, разведку и разработку газовых месторождений Крайнего Севера Западной Сибири
 2000 — Почетный разведчик недр.

Членство в организациях 
 Член-корреспондент РАЕН (1995), академик РАЕН (2000).
 Научный совет РАН по проблемам геологии и разработки месторождений нефти и газа.
 Американская ассоциация геологов-нефтяников.

Библиография 
Автор и редактор более 240 научных работ, среди них:
 Карогодин Ю. Н. Седиментационная цикличность. — М. : Недра, 1980. — 242 с.
 Карогодин Ю. Н., Прокопенко А. И. Методы исследования структуры нефтегазоносных бассейнов. — М.: Недра, 1984. — 200 с.
 Карогодин Ю. Н. Региональная стратиграфия : (Систем. аспект) / Ю. Н. Карогодин. — М. : Недра, 1985. — 179 с.
 Карогодин Ю. Н. Введение в нефтяную литмологию / Ю. Н. Карогодин; Отв. ред. А. А. Трофимук. (Тр. Ин-та геологии и геофизики им. 60-летия СССР / АН СССР, Сиб. отд-ние; Вып. 735). — Новосибирск: Наука, 1990. — ISBN 5-02-029528-0
 Карогодин Ю. Н., Ершов С. В., Сафонов В. С. и др. Приобская нефтеносная зона Западной Сибири : Систем.-литмол. аспект. — Новосибирск: Науч.-изд. центр ОИГГМ, 1996. — ISBN 5-7692-0009-X
 Карогодин Ю. Н., Казаненков В. А., Рыльков С. А., Ершов С. В. Северное Приобье Западной Сибири. Геология и нефтегазоносность неокома. — Новосибирск: Изд-во СО РАН. Фил. «Гео», 2000. — 198 с., ISBN 5-7692-0365-X
 27-й Международный геологический конгресс, Москва, 4—11 авг., 1984 г.: Сводный путеводитель экскурсий 052, 053, 054, 055: Якутская АССР. Сибирская платформа. — Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1984. — 240 с. — Соавт. М. Н. Алексеев, Ю. В. Архипов, М. Г. Афанасьев и др.
 Исследование породно-солевых ассоциаций неогеновых моласс Ферганской впадины методами системно-структурного и статистического анализов на примере района Таш-Кумыр // Математические методы анализа цикличности в геологии: Материалы конф., 17— 18 мая, 1982 г. — М., 1984. — С. 26—32. — Соавт. В. И. Леонтьев, Г. Ф. Букреева.
 Карогодин Ю. Н. Литмология — интегрирующая наука геологии//Системные исследования в геологии каустобилитов. — М., 1984. — С. 6—14.
 Карогодин Ю. Н., Акулинина Е. А., Алексеев Н. Н., и др.  Понятия, термины и аббревиатура в системном анализе слоевых ассоциаций//Системные исследования в геологии каустобилитов. — М., 1984. — С. 21—25.

Примечания

Литература 
 Абрамова Н. А., Ильина А. Я. Выпускники Саратовского университета: (к 400-летию Саратова). — Биобиблиографический словарь. Вып. 1. Геологический факультет: Доктора геолого-минералогических наук. Саратов: СГУ, 1989. — 290 с.
 Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН. Новосибирск: ИНГГ СО РАН, 2018. — 156 с. — ISBN 978-5-4262-0037-1

Ссылки 
 Карогодин Юрий Николаевич — Профессор Новосибирского государственного университета.
 Николаев С. М. Краткий исторический ИГИГ портрет (В лицах и цифрах).
 Библиография в информационной системе «История геологии и горного дела» РАН.

Учёные СССР
Учёные России
Выпускники Саратовского государственного университета
Преподаватели Новосибирского государственного университета
Сотрудники СО АН СССР
Лауреаты Государственной премии РФ
Соросовские профессора